Natacha est un prénom féminin d'origine slave et française. Forme francisée de Natasha.

Personnalités 
 Natacha Amal, actrice belge (1968-) ;
 Natacha Atlas, chanteuse belge (1964-) ;
 Natacha Polony, journaliste française (1975-) ;
 Natacha Régnier, actrice belge (1974) ;
 Natacha Strijevskaïa,  poétesse, critique littéraire et traductrice russe (1951).

Arts et culture

Bande dessinée 
 Natacha, héroïne d’une série de bande dessinée créée par François Walthéry.

Littérature 
 Natacha, nouvelle russe de Vladimir Nabokov (v. 1921).

Musique 
 Natacha, chanson de François Béranger (1970) ;
 Natacha, chanson d'Annie Cordy (1980) ;
 Natacha, chanson de Jean-Jacques Goldman (1997) ;
 Natacha, chanson d'Oldelaf (2011).

Voir aussi
 

Prénom féminin
Prénom slave
Prénom français